Caisson, de , peut faire référence à :
 Caisson (hippomobile), véhicule hippomobile militaire portant une caisse posée transversalement (deux roues) ou longitudinalement (quatre roues), pour le transport des munitions, issu de l'avant-train auquel on accrochait l'affût d'un canon pour les déplacements. Parfois synonyme de prolonge d'artillerie ;
 Caisson hyperbare, utilisé en médecine ;
 Caisson à air comprimé, une méthode de fonçage de fondation en terrain humide ;
 Caisson d'isolation sensorielle.

et aussi à :
 Aile à caissons, des types d'ailes utilisées dans divers sports de voile,
 Plafond à caissons, une forme de décoration intérieure dans les palais italiens de la Renaissance, ainsi que les châteaux français, anglais et allemands s'en inspirant.
 Saint-Paulet-de-Caisson, une commune française.
 Caisson de voilure, la structure principale de l'aile de certains avions.

Voir aussi